Иван Голынский:
 Голынский, Иван Михайлович (1826—1899) — генерал-лейтенант.
 Голынский, Иван Осипович (1746—1817) — предводитель дворянства Могилёвской губернии.